Kim small peut désigner :
 Kim Small, une nageuse américaine ;
 Kim Small (née en 1965), une joueuse australienne de hockey sur gazon.